Cette liste reprend les 540 joueurs de football qui ont évolué au KAS Eupen depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs :  et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Annexes

Sources et liens externes 
  Fiche de l'AS Eupen sur WorldFootball

Eupen
KAS Eupen